Tehes Gyula (1882–1945) nyomdász, lapszerkesztő
Terhes Gyula orvos